Przeciwwstrząsowe spodnie pneumatyczne
 Michigan Alcoholism Screening Test